Haradzisjtja (vitryska: Гарадзішча) är en köping i Vitryssland.   Den ligger i voblasten Brests voblast, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Horad Mіnsk. Haradzisjtja ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Natur 
Terrängen runt Haradzisjtja är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Haradzisjtja. Trakten är glest befolkad. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Se även 
 Stadsliknande samhällen i Brests voblasć
 Vitrysslands stadsliknande samhällen

Referenser

Kommentarer

Källor 

Stadsliknande samhällen i Brests voblasć